«One Day in Your Life» puede referirse a:

Música 
 One Day in Your Life (1981), álbum de Michael Jackson.
 One Day in Your Life (1975), canción de Michael Jackson.
 One Day in Your Life (1987), canción de 54-40.
 One Day in Your Life (2002), canción de Anastacia.